Петриковский — славянская фамилия, женская форма Петриковская.
 Петриковский, Адольф Антонович (1887—1938) — первый начальник Московского метрополитена.
 Петриковский, Борис Маркович (род. 1952) — советский и американский врач акушер-гинеколог, профессор, автор значительного количества книг, статей и изобретений.
 Петриковский, Сергей Иванович (1894—1964) — российский революционер, советский военный деятель, генерал-майор инженерно-технической службы.

Другие значения 
 Петриковский район
 Петриковский сельсовет

См. также 
 Петшиковский